

Cinema 
 Black Jack – film del 1927 diretto da Orville O. Dull
 Black Jack – film di Armando A. Herrera
 Black Jack – film di Gianfranco Baldanello
 Black Jack – film di Ken Loach
 Black Jack – film di Max H. Boulois
 Black Jack (Heat) – film del 1986 diretto da Dick Richards

Musica 
 Black Jack – gruppo musicale cileno
 Black Jack – gruppo musicale svedese

Geografia 
 Black Jack – comune statunitense nel Missouri

Altro 
 Black Jack – manga e anime di Osamu Tezuka
Black Jack – protagonista dei manga e anime omonimi
 Black Jack – fumetto edito da Renzo Barbieri Editore
 Black Jack – romanzo dello scrittore inglese Leon Garfield

Pagine correlate 
 Blackjack (disambigua)